Minkwitz steht für:
 Minkwitz (Elsteraue), ein Ortsteil von Elsteraue, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt
 Minkwitz (Leisnig), ein Ortsteil von Leisnig, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Minkovice (Višňová) (Minkwitz), Ortsteil von Višňová, Okres Liberec, Tschechien

Minkwitz ist der Familienname folgender Personen:
 Dirk Minkwitz (* 1966), deutscher Fußballspieler

 Johannes von Minkwitz, sächsischer Außenminister (1831–1835)
 Ronny Minkwitz (* 1993), deutscher Fußballspieler
 Sinaida Alexandrowna von Minkwitz (1878–1918), russische Botanikerin und Übersetzerin
 Stefan Minkwitz (* 1968), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Minckwitz